George McClellan kan syfta på:

Personer 

 George B. McClellan (1826–1885), amerikansk militär ledare, presidentkandidat och guvernör i New Jersey
 George B. McClellan Jr (1865–1940), amerikansk lagstiftare och akademiker, borgmästare i New York City och föreläsare och professor vid Princeton
 George McClellan (1796–1847), amerikansk läkare och grundare av Jefferson Medical College och Medical Department of Pennsylvania College
 George McClellan (1856–1927), amerikansk lagstiftare och advokat
 George McClellan (1908–1982), kanadensisk polistjänsteman och Kanadas första provinsiella ombudsman
 George McClellan (1849–1913), amerikansk läkare